Dhuy est le nom de :

Topnyme 
 une ville de  : Dhuy

Hydronymes 
 une rivière du Loiret, en  : le Dhuy
 un ruisseau de Savoie passant par Chambéry, en  : la Dhuy afluant de la rivière la Leysse.

 Les duits (ou dhuis) sont également de petits îlots faisant office de digues au milieu de la Loire lorsqu'elle traverse Orléans.